Кий: может означать:
 Кий — инструмент для игры на бильярде.
 Кий — легендарный князь полян, основатель Киева.
 Кий — остров в Онежской губе Белого моря, Россия.
 Кий — два острова (Большой Кий и Малый Кий) в Печенгском заливе Баренцева моря у полуострова Рыбачий, Россия.
 Кий — село (аул) без населения, Джейрахский район Ингушетии